Eichhalde seht für 

Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg, Deutschland:
 Buttenhausener Eichhalde, Landkreis Reutlingen
 Eichhalde (Bissingen), Landkreis Esslingen

einen Ortsteil:
 Eichhalde (Mühlenbach), Ortsteil von Mühlenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg